James Wilkinson peut désigner :

 James Wilkinson (1757-1825), un général et homme politique américain ;
 James Hardy Wilkinson (1919-1986), un mathématicien et informaticien anglais ;
 James Harvie Wilkinson III (1944-), un juge américain ;
 James Wilkinson (1854-1915), un homme politique australien ;
 Jim Wilkinson (1951-), un homme politique de Tasmanie ;
  (1951-) , un navigateur irlandais.